La finta giardiniera è un dramma giocoso scritto dal librettista Giuseppe Petrosellini e musicato da più compositori.
Pasquale Anfossi, La finta giardiniera (1774)
Wolfgang Amadeus Mozart, La finta giardiniera (1775)